

31 мая 

 Белоглавек, Йиржи (71) — чешский дирижёр, главный дирижёр Симфонического оркестра Би-би-си (2006—2012), главный дирижёр Чешского филармонического оркестра (с 2012 года) .
 Инсана, Тино (69) — американский актёр и сценарист .
 Каммероу, Фред (102) — американский биохимик .
 Конекэмп, Фред Джей (94) — американский оператор, лауреат премии «Оскар» (1975) .
 Любомир (Гузар) (84) — кардинал римско-католической церкви, верховный архиепископ Киево-Галицкий, предстоятель Украинской грекокатолической церкви (2001—2011) .
 Мохаммед, Азиз (92) — иракский политический деятель, лидер Иракской коммунистической партии (1964—1993) .
 Никс, Берн (69) — американский гитарист .
 Раджкумар, Парватамма (77) — индийский кинопродюсер .
 Сонди, Иштван (91) — венгерский пятиборец и наездник, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки (1952) и чемпион мира (о смерти объявлено в этот день).
 Уэбб, Грэм (73) — британский велогонщик, победитель чемпионата мира по шоссейным велогонкам в Херлене (1967) .
 Юричкова, Вера (78) — словацкий книжный редактор и литературный переводчик с немецкого языка .

30 мая 

 Белозор, Александр Иванович (53) — украинский художник; гипергликемическая кома .
 Бёртон, Уэнделл (69) — американский актёр; опухоль мозга  .
 Вердуго, Елена (91) — американская актриса кино и телевидения .
 Воскобойников, Евгений Николаевич (65) — российский живописец, заслуженный художник России (2004) .
 Демирель, Кадир (56) — турецкий журналист, главный редактор газеты Yeni Akit; убит .
 Ляховский, Фёдор Петрович (81) — советский гребец-байдарочник.
 Моррис, Роберт Майкл (77) — американский актёр .
 Нарьяна Рао, Дасари (75) — индийский режиссёр, сценарист и актёр .
 Питерс, Молли (75) — британская актриса, девушка Джеймса Бонда («Шаровая молния») .
 Ханнинг, Райнхольд (95) — охранник концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме .

29 мая 

 Ахерн, Майкл (76) — американский астрофизик, главный исследователь космического проекта «Дип Импэкт» («Глубокое воздействие») .
 Вискочил, Камил (92) — словацкий фотожурналист .
 Корнилов, Николай Александрович (86) — советский и российский полярный исследователь, Герой Социалистического Труда (1970) .
 Мицотакис, Константинос (98) — греческий государственный деятель, премьер-министр Греции (1990—1993) .
 Норьега, Мануэль (83) — панамский военный и государственный деятель, Высший лидер национального освобождения Панамы (1983—1989) .
 Смоляков, Виктор Петрович (69) — советский и украинский баскетболист, игрок команды «Будивельник» (Киев) и сборной Украины .
 Татаи, Стефано (79) — итальянский шахматист; международный мастер (1966) .
 Хайрутдинов, Авзал Насретдинович (93) — советский и российский виолончелист и музыкальный педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный профессор Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, ветеран Великой Отечественной войны .
 Ципори, Мордехай (92) — израильский государственный деятель, министр связи Израиля (1981—1984) .

28 мая 
 Абу Суфьян ас-Сулями (32) — международный террорист бахрейнского происхождения, идеолог террористической организации «Исламское государство»; убит в результате антитеррористической операции .
 Бондаревская, Евгения Васильевна (86) — советский и российский педагог, академик РАО (2001) .
 Бродли, Эрик (88) — британский инженер и предприниматель, создатель фирмы Lola Cars .
 Василев, Йордан (81) — болгарский писатель, главный редактор журнала «Демократия», депутат Народного собрания Болгарии 7-го и 36-го созывов .
 Дефорд, Фрэнк (78) — американский писатель .
 Дробышевский, Леонид Петрович (93) — советский педагог, директор Усть-Кишертской средней школы Кишертского района Пермской области (1948—1984), Герой Социалистического Труда (1978) .
 Елизаров, Вадим Альбертович (66) — советский и украинский танцор, основатель и художественный руководитель Севастопольского театра танца, народный артист Украины .
 Лесовой, Михаил Павлович (82) — советский и украинский фитопатолог, иностранный член РАН (2014; член-корреспондент ВАСХНИЛ с 1988) .
 Минутко, Игорь Александрович (85) — русский писатель, сценарист и переводчик .
 Старченко, Юрий Борисович (69) — советский и украинский театральный режиссёр, режиссёр-постановщик Харьковского академического театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств Украины .
 Татаринов, Николай Матвеевич (89) — советский спортсмен (современное пятиборье), заслуженный мастер спорта СССР (1957), трёхкратный чемпион мира (1957—1959), серебряный призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) .
 Хойнацка, Элизабет (78) — польско-французская клавесинистка  .

27 мая 

 Бирилло (Артюшкевич), Валентина Григорьевна (90) — советская и российская театральная актриса и певица, солистка Ивановского музыкального театра, заслуженная артистка РСФСР (1967) .
 Буванова, Александра Александровна (93) — советский акушер-гинеколог, главный врач родильной больницы № 1 города Чимкента (ныне — Шымкент) (1956—1997), Герой Социалистического Труда (1969) .
 Мацука, Геннадий Харлампиевич (86) — советский и украинский биохимик, доктор биологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины (1994; академик АН УССР с 1985) .
 Оллман, Грегг (69) — американский рок-певец (The Allman Brothers Band) .
 Таран, Юрий Андрианович (86) — советский писатель-юморист .
 Худайбергенов, Абдулла Маткаримович (81) — советский и узбекский врач и государственный деятель, министр здравоохранения Узбекской ССР (1981—1986), председатель Ассоциации врачей Узбекистана .

26 мая 

 Баннинг, Джим (86) — американский государственный деятель, сенатор США от штата Кентукки (1999—2011) .
 Барриусо, Тино (69) — испанский писатель; инфаркт .
 Берторелли, Тони (69) — итальянский актёр .
 Бжезинский, Збигнев (89) — американский политолог, социолог и государственный деятель, советник президента США по национальной безопасности (1977—1981) .
 Бьяджотти, Лаура (73) — итальянский дизайнер высокой моды .
 Каткова, Зоя (90) — советская и украинская телеведущая и телевизионный редактор .
 Мартиросян, Гюлаб Арамович (92 или 93) — советский и российский учёный, писатель и журналист армянского происхождения, участник Великой Отечественной войны .
 Стадтрукер, Иван (82) — чехословацкий писатель, кино- и телесценарист .

25 мая 

 Гиацинтов, Кирилл Эрастович (87) — американский благотворитель, председатель Русского дворянского собрания США, сын Эраста Гиацинтова, двоюродный племянник актрисы Софьи Гиацинтовой .
 Джонсон, Денис (67) — американский писатель .
 Касландзия, Владимир Арушанович (79) — советский и абхазский филолог, доктор филологических наук, профессор .
 Лебуайе, Фредерик (98) — французский гинеколог, акушер, публицист, пионер «мягких родов», основоположник метода, названного его именем («метод Лебуайе») .
 Маккарти, Грейс (89) — канадский политический деятель, лидер партии социального кредита Британской Колумбии (1993—1994) .
 Откович, Василий Петрович (66) — советский и украинский искусствовед, заслуженный деятель искусств Украины (2006) .
 Реутов, Валерий Павлович (77) — российский правовед, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Пермского университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации .
 Танрыяр, Али (103) — турецкий государственный и спортивный деятель, министр внутренних дел Турции (1983—1984) .
 Ташбулатов, Ахтям Нариманович (66) — советский и российский художник .
 Хорн, Алистер (91) — британский историк .
 Шурховецкая, Варвара Ивановна (103) — советская театральная актриса, участница Великой Отечественной войны в составе фронтовых актёрских бригад, старейшая актриса России .

24 мая 

 Биньями, Джованни Фабрицио (73) — итальянский астрофизик, президент Итальянского космического агентства (2007—2008), президент Национального института астрофизики (2011—2015), иностранный член РАН (2016) .
 Бурдонский, Александр Васильевич (75) — советский и российский театральный режиссёр, народный артист Российской Федерации (1996), сын Василия Сталина и внук Иосифа Сталина .
 Гарустович, Геннадий Николаевич (59) — советский и российский археолог .
 Дементьев, Анатолий Александрович (74) — советский и российский балетмейстер, главный балетмейстер Краснодарского театра балета, заслуженный артист РСФСР (1978) .
  (111) — китайско-американский дипломат .
 Лукиан (Владулов) (84) — епископ Сербской православной церкви, епископ Осечко-Польский и Бараньский (с 1991 года) .
 Мартин, Джаред (75) — американский актёр .
 Портес, Хиль (71) — филиппинский кинорежиссёр, участник конкурсной программы Московского международного кинофестиваля (1999) .
 Станович, Драган (Бата Камени) (76) — югославский и сербский кинокаскадёр и киноактёр .
 Фельдман, Исай Абрамович (81) — советский и украинский ресторатор и автор книг по кулинарии .

23 мая 

 Афонин, Вениамин Георгиевич (85) — советский партийный деятель, первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС (1988—1990) .
 Ван Нее, Рене (78) — нидерландский кинорежиссёр, киносценарист и писатель .
 Галкина, Елена Петровна (70) — российская актриса, монтажёр, режиссёр, сценарист и художник-постановщик .
 Гебендингер, Эрнст (91) — швейцарский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Генар, Дениз (83) — французская легкоатлетка, серебряный призёр чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Белграде (1962) в соревнованиях по современному пятиборью .
 Де Паула, Ириу (78) — бразильский гитарист и композитор .
 Дидрихс, Геннадий Константинович (69) — советский баскетболист («Спартак» Николаев) и тренер .
 Домникова, Галина Васильевна (65) — советская и российская театральная актриса, артистка Тюменского театра драмы (с 1990) .
 Йосано, Каору (78) — японский государственный деятель, министр финансов (2009), министр экономики и налоговой политики Японии (2005—2006, 2008—2009 и 2011) .
 Кондратьев, Роальд Борисович (87) — советский и российский учёный в области агроэкологии и технологии возделывания зерновых культур, академик РАН (2013; академик ВАСХНИЛ с 1988) .
 Константин (Петров) (76) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Маркианопольский, викарий Софийской епархии .
 Коренюк, Алексей Евсеевич (92) — советский и российский передовик промышленного производства, аппаратчик Южноуральского никелевого комбината, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда (1971) .
 Лавбин, Юрий Дмитриевич (78) — российский уфолог, исследователь Тунгусского метеорита .
 Муллажонов, Файзулла Максуджонович (67) — узбекский государственный и политический деятель, экономист, председатель Центрального банка Республики Узбекистан (1991—2017) .
 Мур, Роджер (89) — британский актёр кино, продюсер; рак .
 Раменский, Владимир Александрович (89) — советский и российский художник и общественный деятель, ветеран ВОВ .
 Светов, Борис Сергеевич (87) — советский и российский геофизик, специалист в области электромагнитных методов разведочной геофизики, лауреат премии РАН имени Гамбурцева (1995) .
 Сметник, Вера Петровна (78) — советский и российский гинеколог-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Стельмашевский, Гжегож (54) — польский киноактёр .
 Фарина, Стефано (54) — итальянский футбольный арбитр .
 Шавкин, Максим (29) — российский кинорежиссёр; утонул .

22 мая 

 Водецкий, Збигнев (67) — польский певец, композитор, музыкант и актёр .
 Гендлер, Абрам (Аркадий) Хунович (95) — автор-исполнитель песен на идише, фольклорист, педагог .
 Злыденный, Иван Дмитриевич (98) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) .
 Купрейчик, Виктор Давыдович (67) — советский и белорусский шахматист, гроссмейстер (1980) .
 Меррилл, Дина (93) — американская актриса и светская львица .
 Дьяков, Юрий Таричанович (84) — советский и российский учёный-миколог, заведующий кафедрой микологии и альгологии МГУ (1990—2011), заслуженный профессор, доктор биологических наук .
 Нагенрауфт, Леонхард (79) — западногерманский саночник, серебряный призёр чемпионата мира по санному спорту в Вальдаоре (1971) .
 Ошкуков, Владимир Николаевич (79) — советский и российский певец (баритон), солист Омского государственного музыкального театра (1974—2010), заслуженный артист Российской Федерации (2001) .
 Перетурин, Владимир Иванович (78) — советский и российский спортивный телекомментатор, футболист, мастер спорта СССР .
 Роки Мэлоун, Селена — австралийская ЛГБТКИ-активистка.
 Сушко, Юрий Михайлович (63) — советский и украинский писатель и журналист, биограф Владимира Высоцкого .
 Фульоне, Оскар (78) — аргентинский футболист и тренер, двукратный победитель африканской Лиги чемпионов .
 Хэйден, Ники (35) — американский мотогонщик, чемпион мира в классе MotoGP (2006); последствия ДТП .
 Шайн, Айзик Абрамович (86) — советский и российский онколог, профессор, заслуженный врач Российской Федерации (1997) .
 Шальнов, Юрий Михайлович (79) — двукратный чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта СССР (1969) .
 Шёльд, Ларс-Эрик (65) — шведский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Москве (1980) .

21 мая 

 Гаджиев, Сайгид Курбанович (69) — советский и российский спортсмен и тренер по вольной борьбе; Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России .
 Кумар, Рави (27) — индийский альпинист; погиб во время восхождения на Эверест.
 Йервуд, Роланд (?) — американский врач и альпинист; погиб во время восхождения на Эверест .
 Кишик-Коэн, Шуламит (100) — израильская военная разведчица .
 Лафаве, Джимми (61) — американский автор-исполнитель .
 Максименко, Ольга Леонидовна (60) — советская и российская оперная певица (сопрано), солистка Воронежского театра оперы и балета (с 1987) .
 Маркетти, Франческо Энрико (?) — австралийский альпинист итальянского происхождения; погиб во время восхождения на Эверест .
 Тазетдинов, Рафик Закариевич (56) — советский и российский балалаечник, профессор, народный артист Республики Татарстан (1994) .
 Уайт, Билл (77) — канадский хоккеист («Чикаго Блэкхокс», «Лос-Анджелес Кингз»), участник Суперсерии-1972 .
 Фролов, Виктор Павлович (84) — советский моряк-подводник, командир атомной подводной лодки К-279, контр-адмирал в отставке .
 Холов, Курбон (75) — советский и таджикский артист балета, киноактёр и балетмейстер, заслуженный артист Таджикской ССР (1974) .
 Штрба, Владо (48) — словацкий альпинист; погиб во время восхождения на Эверест .

20 мая 

 Бледных, Василий Васильевич (77) — советский и российский учёный в области сельскохозяйственного машиностроения, академик РАН (2013), заслуженный деятель науки и техники РФ (1993), почётный работник высшей школы РФ (1998) .
 Блох, Хана (77) — американская поэтесса .
 Буве, Альбер (87) — французский велогонщик, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в Рокуре (1957) и в Амстердаме (1959) .
 Волков, Александр Александрович (65) — российский государственный деятель, председатель Государственного Совета (1995—2000) и президент (2000—2014) Удмуртии .
 Гауряну, Виктор (49) — румынский фехтовальщик, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в Афинах (1994) и в Ниме (2001) .
 Дегелен, Эмиль (90) — бельгийский кинорежиссёр, лауреат Берлинского кинофестиваля (1961) .
 Кошта, Ладислав (88) — словацкий государственный деятель, министр юстиции Словацкой Республики в 90-е годы .
 Михаил (Микицей) (82) — епископ Украинской грекокатолической церкви, епископ епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе (1999—2010) .
 Спунауэр, Лиза (44) — американская комедийная киноактриса («Клерки», «Бармен») .
 Столярова, Ирина Владимировна (84) — советский и российский филолог, исследователь творчества Николая Лескова, профессор .
 Фальк, Пауль (95) — западногерманский фигурист, чемпион Олимпийских игр (1952), мира (1951, 1952) и Европы (1951, 1952) в парном катании  .
 Шаховская, Наталия Николаевна (81) — советская и российская виолончелистка, педагог, народная артистка СССР (1991) .

19 мая 

 Баклер, Рич (68) — американский иллюстратор .
 Бесфамильнов, Владимир Владимирович (85) — советский и украинский баянист, лауреат международных конкурсов, педагог, профессор (1990) кафедры народных инструментов Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украинской ССР (1988) .
 Бистронь, Давид (34) — чешский футболист, чемпион Чехии (2003/04, 2010/11), чемпион Болгарии (2009); самоубийство .
 Бойл, Роберт (88) — американский писатель и журналист; рак .
 Головченко, Владимир Иванович (55) — украинский историк, политолог, международник .
 Горбунов, Владимир Тихонович (97) — советский и российский художник, участник Великой Отечественной войны .
 Каррашсалан, Мариу (80) — восточнотиморский политик, индонезийский государственный деятель и дипломат, Губернатор Восточного Тимора (1983—1992) .
 Кид Винил (62) — бразильский певец и композитор .
 Грин, Стэнли (68) — американский фотожурналист .
 Кудинов, Валентин Иванович (85) — советский и российский учёный и организатор нефтегазовой сферы, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации (1999) .
 Мардер, Наум Семёнович (61) — российский государственный деятель, заместитель, первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (2008—2012) .
 Петров, Станислав Евграфович (77) — советский офицер, который 26 сентября 1983 года предотвратил потенциальную ядерную войну, лауреат Дрезденской премии .
 Санчес, Давид (25) — мексиканский боксёр, чемпион мира во втором наилегчайшем весе (2014—2015); ДТП .
 Таганцев, Владимир Анатольевич (71) — советский и российский военный конструктор, главный конструктор радара истребителя Су-35С .
 Ян Иянь (91) — китайский писатель .

18 мая 

 Крис Корнелл (52) — Американский гитарист, композитор и вокалист, Фронтмен группы Soundgarden; Audioslave и Temple of the Dog; самоубийство
 Галустов, Валерий Завенович (78) — советский футболист («Заря» Луганск), заслуженный тренер УССР, мастер спорта СССР .
 Дударенко, Владимир Иванович (71) — советский футболист и тренер, нападающий ЦСКА, чемпион СССР (1970) .
 Мадхав Даве, Анил (60) — индийский государственный деятель, министр окружающей среды и лесного хозяйства Индии (с 2016 года) .
 Красненков, Нариман (53) — российский музыкант, гитарист и солист уфимской рок-группы Boogie Band .
 Лагу, Рима (58) — индийская киноактриса; сердечный приступ .
 Рахматова, Адвия (73) — азербайджанский композитор и педагог .
 Наглик, Мирослав (63) — словацкий футболист («Спартак» Трнава) .
 Олеск, Олев (96) — эстонский политический деятель, последний министр иностранных дел Эстонии в изгнании (1990—1992) .
 Уре, Альберто (77) — аргентинский актёр и режиссёр театра и кино .
 Фаворский, Виктор Вячеславович (93) — советский военный деятель, учёный в области ракетостроения, генерал-лейтенант Советской армии. Герой Социалистического Труда (1982), лауреат Государственной премии СССР .
 Фреско, Жак (101) — американский производственный инженер, промышленный дизайнер и футуролог, директор и основатель организации «Проект Венера» .
 Фрэнки Пол (51) — ямайский певец .
 Фукова, Божена (82) — чешская диссидентка и политик, депутат Народного собрания Чехословакии (до 1968, 1990) .
 Чернобров, Вадим Александрович (51) — российский уфолог, основатель и координатор проекта «Космопоиск» .
 Эйлс, Роджер (77) — американский телевизионный продюсер, председатель и генеральный директор Fox News Channel (1996—2016) .

17 мая 

 Веселинович, Тодор (86) — югославский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956), тренер .
 Горальник, Лейб (89) — главный раввин Умани, участник Второй мировой войны (похороны состоялись в этот день) .
 Горбатко, Виктор Васильевич (82) — советский космонавт, лётчик-космонавт СССР (1969), дважды Герой Советского Союза (1969, 1977), генерал-майор авиации .
 Грюцке, Йоханнес (79) — немецкий художник .
 Каземзаде, Фируз (93) — американский историк, профессор Йельского университета, специалист в области истории Азербайджана и Закавказья .
 Кордоба, Рауль (93) — мексиканский футболист, участник чемпионата мира (1950) .
 Корнелл, Крис (52) — американский композитор и вокалист; самоубийство .
 Морган, Родри (77) — британский валлийский политический деятель, первый министр Уэльса (2000—2009) .
 Олайя, Моджи (42) — нигерийская актриса .
 Святек, Жан (95) — французский футболист польского происхождения .
 Тихомиров, Александр Евгеньевич (61) — советский и российский художник, народный художник Российской Федерации (2006), член-корреспондент РАХ (2010) .

16 мая 

 Алимджанова, Хулькар Хамидовна (?) — советский и узбекский филолог, дочь поэтов Хамида Алимджана и Зульфии .
 Бакеркин, Михаил Евгеньевич (88) — советский эстрадный певец, артист ансамбля «Дружба» (1959—1963, 1969—1986), участник Великой Отечественной войны .
 Барышев, Константин Александрович (94) — советский конструктор стрелкового оружия .
 Боссон, Бернар (69) — французский государственный деятель, министр транспорта, туризма и общественных работ Франции (1993—1995) .
 Зай, Андрей Михайлович (57) — советский и украинский актёр театра и кино, артист Одесского украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько (с 2006 года) (о смерти объявлено в этот день) .
 Касабона, Алан (66) — французский писатель .
 Кругляк, Алексей Григорьевич (41) — украинский фехтовальщик, участник Олимпийских игр 2000 года в Сиднее .
 Кукумяги, Арво (58) — советский и эстонский актёр театра и кино .
 Мёллер, Гуннар (88) — немецкий актёр .
 Ояла, Оути (70) — финский политический деятель, депутат Европейского парламента (1996—1999), президент Северного совета (2002) .
 Петрик, Борислав (65) — словацкий спортивный журналист и историк спорта .
 Петрухина, Феона Ефимовна (89) — советский агроном-овощевод, бригадир совхоза «Пригородный» Всеволожского района, Ленинградской области, Герой Социалистического Труда (1966) .

15 мая 

 Апель, Карл-Отто (95) — немецкий философ, участник Второй мировой войны в составе вермахта .
 Брэйди, Иэн (78) — британский серийный маньяк («болотный убийца») .
 Видов, Олег Борисович (73) — советский и американский актёр и режиссёр, заслуженный артист РСФСР (1974); рак .
 Гивехчи, Насер (84) — иранский борец вольного стиля, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Жиренчин, Казбек Абусагитович (68) — советский и казахстанский правовед, профессор, директор Института государства и права Университета КАЗГЮУ (с 2015 года) .
 Зикеев, Игорь Николаевич (91) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы .
 Карденас, Хавьер Вальдес (50) — мексиканский журналист. Основатель газеты «Ríodoce» .
 Либбрехт, Ульрих (88) — бельгийский философ .
 Лоуренс, Аллан (73) — австралийский стайер, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Мутин, Валерий Васильевич (77) — советский и российский поэт .
 Ненаживин, Валерий Геннадьевич (76) — советский и российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации (2004) .
 Ознобихин, Юрий Валерианович (81) — советский и российский геолог, заслуженный геолог РСФСР .
 Сол, Дэвид (77) — бермудский государственный деятель, премьер-министр Бермудских островов (1995—1997) .
 Толбузина, Зоя Николаевна (94) — советская и российская киноактриса, заслуженная артистка России .
 Чжу Гэлян (70) — тайваньский актёр .
 Эберт, Валентин Евгеньевич (36) — белорусский хоккеист и тренер, защитник (2010—2013, 2014—2015) и начальник команды — старший тренер (с 2015 года) «Химик-СКА», двукратный чемпион Белоруссии .
 Эренберг, Фелипе (73) — мексиканский художник .

14 мая 

 Атвал, Дилба Сингх (89) — индийский генетик, внёсший вклад в селекцию пшеницы и риса .
 Борзов, Анатолий Алексеевич (88) — советский и российский хореограф, профессор, заслуженный артист РСФСР .
 Брайан, Фрэнк (94) — американский баскетболист («Форт-Уэйн Пистонс») .
 Бут, Пауэрс (68) — американский киноактёр .
 Голоухов, Валерий Георгиевич (73) — мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР по хоккею с шайбой, мастер спорта СССР .
 Грей, Брэд (59) — американский кинопродюсер, глава компании Paramount Pictures (2005—2017); рак .
 Грицяк, Евгений Степанович (90) — советский и украинский фотограф-портретист, руководитель восстания в Норильском лагере 1953 года .
 Гусейнов, Абдул Анбиевич (91) — советский и азербайджанский востоковед, писатель .
 Дарвиш, Абдалла Нимар (69) — израильский политический деятель, основатель (1971) и один из лидеров «Мусульманского движения» .
 Дефоссе, Ален (60) — французский писатель .
 Дэвис, Чак (80) — американский хореограф, основатель Афроамериканского ансамбля танца США; рак .
 Карташёва, Ирина Павловна (94) — советская и российская актриса театра и кино, выступавшая на сцене Театра имени Моссовета, народная артистка РСФСР (1985) .
 Макклунг, Том (59—60) — американский джазовый пианист и композитор .
 Митчелл, Кит — американский музыкант (Mazzy Star) .
 Рябухин, Валентин Михайлович (90) — советский и российский артист балета и балетмейстер, заслуженный работник культуры Республики Карелия .
 Скрипников, Артур Никифорович (89) — советский и российский художник-монументалист, главный художник города Сочи (1960-е — 1970-е годы), почётный член РАХ, заслуженный художник Российской Федерации (2000) .
 Тонев, Стоян (63) — болгарский врач-дерматовенеролог, начальник Военно-медицинской академии Болгарии (2002—2013), генерал .
 Фриц, Джин (101) — американская детская писательница .
 Янке, Херман (61) — испанский журналист и писатель .

13 мая 

 Бонтемпс, Рон (90) — американский баскетболист, чемпион летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) .
 Даучик, Янко (76) — испанский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» (1962—1964), сын Фердинанда Даучика .
 Кагоун, Иржи (75) — чешский детский писатель .
 Коваль, Антонина Ивановна (78) — советский и российский лингвист, африканист, специалист по языку пулар-фульфульде и культуре фульбе .
 Копли, Джимми (63) — американский музыкант .
 Прадаль, Манюэль (53) — французский режиссёр .
 Сиган, Джон (63) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания .

12 мая 

 Викар, Ласло (87) — венгерский музыковед, фольклорист, историк музыки и педагог .
 Вирста, Темистокль (94) — французский художник украинского происхождения .
 Гранов, Анатолий Михайлович (85) — советский и российский хирург, директор Российского научного центра радиологии и хирургических технологий (с 1993 года), академик РАН (2013; академик РАМН с 2002), почётный гражданин Санкт-Петербурга (2011) .
 Дауди, Билл (84) — американский музыкант .
 Задорожный, Александр Викторович (56) — украинский юрист и политический деятель, профессор, депутат Верховной рады Украины (1998—2006) .
 Захави, Амоц (89) — израильский эволюционный биолог, заслуженный профессор зоологического отделения Тель-Авивского университета, один из основателей Израильского общества охраны природы .
 Кандидо, Антонио (98) — бразильский писатель, социолог и литературный критик, лауреат премии Жабути (1965) .
 Клэйтон, Мелисса (44) — американская актриса и каскадёр .
 Койвисто, Мауно (93) — финский государственный деятель, президент Финляндии (1982—1994) .
 Кольмероэ, Ален (76) — французский кибернетик, создатель языка программирования Пролог .
 Ростовцев, Виталий Юльевич (51) — российский цирковой артист, музыкант, сын Натальи Ростовцевой .
 Третьяков, Николай Николаевич (86) — советский и российский агроном, специалист в области физиологии растений, растениеводства и кормопроизводства, член-корреспондент РАН (2014; член-корреспондент РАСХН с 1993), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995) .
 Хаит, Леонид Абрамович (88) — советский и израильский режиссёр, создатель и руководитель театра «Люди и куклы» .
 Шерстнёв, Юрий Борисович (76) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1985) .

11 мая 

 Бодунов, Александр Иванович (65) — советский хоккеист, двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР (1973, 1974) .
 Брон, Уильям (84) — американский оркестровщик, лауреат премий «Тони» (1998) и «Драма Деск» .
 Голоухов, Валерий Георгиевич (73) — советский и российский тренер по хоккею с шайбой, заслуженный тренер РСФСР, первый тренер Павла Дацюка .
 Греф, Роланд (82) — немецкий режиссёр и сценарист .
 Дарида, Клелио (90) — итальянский государственный деятель, министр юстиции Италии (1981—1983), мэр Рима (1969—1976) .
 Дьяконов, Виктор Павлович (80) — советский и украинский организатор здравоохранения, специалист по медицине катастроф, заслуженный врач Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2000) .
 Кайзер, Йоахим (88) — немецкий музыкальный, театральный и литературный критик, профессор, многолетний автор «Зюддойче Цайтунг» .
 Каледа, Альгис (64) — советский и литовский литературовед, переводчик и литературный критик, профессор .
 Маниович, Яков Иосифович (92) — советский и израильский адвокат и общественный деятель, участник Великой Отечественной войны .
 О’Делл, Корки Кейси (80) — американская рок-гитаристка, жена композитора-песенника Кенни О’Делла .
 Пихлер, Людвиг (101) — австрийский католический богослов, композитор и дирижёр, специалист по восточной литургической музыке .
 Шергова, Галина Михайловна (93) — советский и российский сценарист, писатель, военный корреспондент, лауреат Государственной премии СССР (1978) .
 Щеваев, Николай Владимирович (78) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Костромского горкома КПСС (1985—1991) .
 Эркал, Ибрагим (50) — турецкий автор-исполнитель .

10 мая 

 Александер, Карл Фридрих (92) — немецкий физик-ядерщик. Педагог, профессор Лейпцигского университета. Доктор наук (с 1954). Действительный член Академии наук ГДР (с 1973) .
 Базаньи, Сильвано (78) — итальянский спортсмен-стрелок, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972) .
 Байерс, Джонни (82) — американский автор песен .
 Бернейм, Эмманюэль (61) — французская писательница .
 Боркеев, Боконбай (68) — советский и киргизский писатель и журналист, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики .
 Бэйлдон, Джеффри (93) — британский актёр .
 Воробьёв, Виталий Яковлевич (72) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Малайзии и в Государстве Бруней-Даруссалам (по совместительству) (1993—1998), на Филиппинах и в Республике Палау (по совместительству) (2007—2010) .
 Джанибеков, Назил (75) — советский и азербайджанский учёный-химик, член-корреспондент НАНА .
 Дондурей, Даниил Борисович (69) — советский и российский культуролог и кинокритик .
 Лазич, Радослав (77) — сербский театровед и историк театра .
 Неттер, Дуглас (95) — американский продюсер .
 Потежица, Оливер (64) — югославский и сербский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербской Республики в Ливии и Республике Чад (по совместительству); последствия ДТП .
 Сайфуллин, Ганс Хамитович (76) — советский и российский композитор, народный артист Республики Татарстан (2004) .
 Сафронов, Александр Федотович (76) — советский и российский геолог, директор Института проблем нефти и газа СО РАН (с 1999 года), председатель Президиума Якутского научного центра Сибирского отделения РАН (2004—2012), член-корреспондент РАН (2006) .
 Такеути, Гайси (91) — японский математик, автор гипотезы Такеути .
 Тока, Валентин Георгиевич (87) — советский писатель, участник Великой Отечественной войны, сын Солчак Тока .
 Филофей (Карамицос) (92) — епископ Константинопольской православной церкви; митрополит (епископ) Мелойский (1971—1997 и с 2015 года) .
 Хибберт, Томас (91) — канадский хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948) .
 Шавьер, Нельсон (75) — бразильский актёр («Жестокий ангел», «Нежный яд», «Хозяйка судьбы») и режиссёр, лауреат Берлинского кинофестиваля (1978) .
 Могилевец Валентина Викторовна (66) — российская писательница, доктор исторических наук.

9 мая 

 Бойкин, Кристофер (45) — американский музыкант; сердечный приступ .
 Калиненко, Анатолий Петрович (91) — участник Великой Отечественной войны, контр-адмирал в отставке .
 Кирков, Димитр (71) — болгарский писатель и переводчик русской литературы .
 Налбандян, Альберт (95) — американский актёр .
 Паркс, Майкл (77) — американский актёр и певец .
 Роберт Майлз (47) — итальянский диджей и композитор, родоначальник жанра «дрим-хаус»; рак .
 Росс, Вилбурн (94) — американский солдат, ветеран Второй мировой войны, обладатель медали Почёта .
 Старцев, Пётр Тимофеевич (92) — участник Великой Отечественной войны, награждённый четырьмя медалями «За отвагу» .
 Цянь Цичэнь (89) — китайский государственный деятель, заместитель премьера Госсовета КНР (1993—2003), министр иностранных дел КНР (1988—1998) .

8 мая 

 Аврамчик, Николай Яковлевич (97) — советский и белорусский поэт, прозаик, переводчик, лауреат Литературной премии Белорусской ССР имени Янки Купалы (1964), участник Великой Отечественной войны .
 Девитт-Моретт, Сесиль (94) — французский математик и физик, лауреат премии Марселя Гроссмана (2000), жена Брайса Денвитта .
 Зигер, Фрэнк (41) — американский актёр .
 Ирвин, Джордж (69) — американский баскетболист («Денвер Наггетс») и тренер («Индиана Пэйсерс», «Детройт Пистонс»); рак .
 Лоуэнс, Курт (91) — американский актёр .
 Мелцер, Аллан (89) — американский экономист .
 Молсон, Дэвид (88) — канадский бизнесмен, президент клуба «Монреаль Канадиенс» (1964—1972) .
 Пелл, Дейв (92) — американский джазовый саксофонист .
 Полячек, Яцек (73) — польский актёр театра и кино .
 Рузимов, Улугбек Икрамович (48) — узбекистанский футболист, защитник, чемпион летних Азиатских игр (1994) .
 Тедеско, Хуан (73) — аргентинский государственный деятель, министр образования (2007—2009) .
 Трейстер, Михаил Абрамович (90) — председатель Белорусского общественного объединения евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей (БООУГК) (1991—2013), вице-президент Международного союза евреев — бывших узников фашизма .
 Цони, Мари (30) — греческая актриса («Клык») .
 Яблонская, Стефания (96) — польский врач-дерматолог, исследователь в области раковых заболеваний кожи, лауреат премии Роберта Коха (1985) .

7 мая 

 Анточика, Иван Сергеевич (27) — российский конник, призёр этапов Кубка мира, трёхкратный призёр чемпионатов России; рак .
 Банно, Ёсимицу (86) — японский режиссёр и сценарист .
 Богин, Владимир Георгиевич (70) — советский и российский актёр театра и кино, лауреат Государственной премии СССР (1986), народный артист Российской Федерации (2001) .
 Вам, Свенд (71) — норвежский режиссёр .
 Гаитов, Раис Хамидуллович (61) — советский и российский башкирский художник; последствия ДТП .
 Гутьеррес, Эдуард Андрес (21) — колумбийский футболист («Атлетико Уила»); ДТП .
 Камалиденов, Закаш Камалиденович (80) — советский и казахстанский партийный и государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР (1988), председатель КГБ Казахской ССР (1982—1985), генерал-майор .
 Лажис Лима, Элон (87) — бразильский математик, двукратный лауреат премии Жабути .
 Носов, Герасий Фёдорович (88) — советский и российский организатор оборонной промышленности, главный конструктор нижегородского Опытного конструкторского бюро завода № 92 (1989—1998), Герой Социалистического Труда (1984) .
 Оловянов, Юрий Владимирович (81) — советский и российский писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1994) .
 Пехлеви, Голямреза (93) — иранский принц, генерал армии Ирана .
 Томас, Хью (85) — британский историк и писатель, лауреат премии Сомерсета Моэма (1962) .
 У Вэньцзюнь (97) — китайский математик, академик АН Китая (1957), лауреат Государственной премии Китая по науке и технологиям (2000) и премии Шао по математике (2006) .

6 мая 

 Алиева, Рафига Алирза кызы (84) — советский и азербайджанский химик, действительный член НАН Азербайджана (2014) .
 Бурцева, Клавдия Васильевна (98) — советский организатор здравоохранения, заслуженный врач РСФСР (1964) .
 Велан, Ив (91) — швейцарский писатель, лауреат премии Фенеона (1960) .
 Джелле, Вал (89) — австралийская актриса; воспаление лёгких .
 Кириченко, Юрий Алексеевич (81) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Исландии (1973—1975), в Норвегии (1975—1982), на Маврикии (1986—1990), сын Алексея Кириченко .
 Саринг Сирад (79) — малайзийский поэт и журналист .
 Тарасюк, Василий Михайлович (68) — российский бизнесмен и политический деятель, депутат Государственной Думы (с 2003 года); несчастный случай .
 Те Вьята, Берил (92) — новозеландская актриса (о смерти объявлено в этот день) .
 Хан, Раис (77) — пакистанский музыкант .
 Холкомб, Стивен (37) — американский бобслеист, чемпион зимних Олимпийских игр в Ванкувере (2010) и многократный чемпион мира; отёк лёгких .
 Шерхан, Мин Бахадур (85) — непальский альпинист, возрастной рекордсмен восхождения на Эверест (2008—2013); сердечная недостаточность .
 Шульц, Джон (84) — американский писатель .

5 мая 

 Аррак, Андрес (58) — советский и эстонский экономист и публицист (о смерти объявлено в этот день) .
 Брукс, Клайв (67) — американский музыкант (Egg) .
 Бухе (91) — китайский государственный деятель, председатель Внутренней Монголии (1982—1993) .
 Валль, Эли ульд Мохамед (64) — мавританский военный и государственный деятель, председатель Военного совета правосудия и демократии (2005—2007) .
 Веаринг, Майкл (78) — американский продюсер .
 Гинето, Алмир (70) — бразильский певец и музыкант .
 Зак, Майкл (67) — американский художник и скульптор .
 Кифер, Адольф (98) — американский пловец, чемпион летних Олимпийских игр в Берлине (1936) .
 Лютых, Юрий Александрович (79) — советский и российский партийный и государственный деятель, экономист, землеустроитель, основатель землеустроительного факультета Красноярского государственного аграрного университета, профессор .
 Миттон, Бернард (62) — южноафриканский теннисист .
 Налбандян, Вагинак Оганесович (79) — советский и российский танцор, хореограф, народный артист Российской Федерации (2009) .
 О’Хара, Куинн (76) — американская актриса .
 Саттарова, Жанна (50) — казахстанская джазовая певица .
 Уилсон, Роберт (75) — американский телеведущий и продюсер .
 Щелкунов, Виктор Владимирович (58) — советский и российский футболист и игрок в мини-футбол .
 Элон, Беньямин (62) — израильский государственный деятель, раввин, министр туризма Израиля (2001—2002, 2003—2004), лидер партии «Моледет» (с 2001 года) .
 Эрель, Корин (50) — французский политический деятель, депутат-социалист Национального собрания Франции (с 2007 года) .
 Яновяк, Владислав (47) — словацкий велосипедист-паралимпиец, бронзовый призёр летних Паралимпийских игр в Лондоне (2012) .

4 мая 

 Баумол, Уильям (95) — американский экономист .
 Грейсон, Джексон (93) — американский бизнесмен и писатель .
 Даниленко, Виктор Дмитриевич (80) — советский государственный деятель, министр сельского строительства СССР (1982—1985) .
 Дарби, Ричард (68) — американский книгоиздатель, владелец издательства Ghost Story Press .
 Лану, Виктор (80) — французский актёр .
 Маккенна, Стивен (78) — британский художник .
 Маликов, Александр Николаевич (68) — российский государственный деятель, мэр Саратова (1994—1996), ректор Саратовского торгово-экономического института (2005—2014) .
 Мертинас, Далюс (55) — литовский актёр театра и кино, сын оперного певца Альгирдаса Мертинаса .
 Мякинен, Тимо (79) — финский автогонщик .
 Ожьен, Рувен (67) — французский философ .
 Скотт, Рози (69) — писательница и лектор, с двойным гражданством Австралии и Новой Зеландии.
 Те Вьята, Берил (92) — новозеландский актёр .
 Франкау, Розмари (84) — британская актриса (о смерти объявлено в этот день) .
 Шафикова, Каусария Фидаиловна (68) — советская и российская башкирская писательница и поэт-песенник .
 Шерин, Эдвин (87) — американский режиссёр .

3 мая 

 Амманн, Лукас (104) — швейцарский киноактёр .
 Ахмадеев, Ирик Нуритдинович (74) — советский и российский театральный деятель, директор Башкирского государственного театра оперы и балета (1985—1987) и Башкирского государственного театра кукол (1998—2002) .
 Богданов, Иван (88) — болгарский режиссёр и художник-мультипликатор .
 Громыко, Василий Викторович (85) — советский борец классического стиля и тренер, ректор Омского института физкультуры (1971—1981), ректор (1991—1997) и президент (с 2007 года) Московской государственной академии физической культуры, заслуженный тренер СССР (1965) .
 Колесников, Павел Николаевич (71) — советский, украинский и российский скрипач, концертмейстер Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии, заслуженный артист Украины .
 Коллинз, Джорджи (91) — канадская актриса и театральный режиссёр .
 Лави, Далия (74) — израильская актриса, певица и модель .
 Мишааль бин Абдулазиз Аль Сауд (90 или 91) — саудовский принц, министр обороны Саудовской Аравии (1951—1953), губернатор Мекки (1963—1971) .
 Никольский, Николай Георгиевич (88) — советский государственный деятель, первый заместитель министра целлюлозно-бумажной промышленности СССР (1982—?) .
 Сакса (87) — британский саксофонист (The Beat) .
 Сирадж, Аббас Абдуллахи Шейх (31) — сомалийский политический и государственный деятель, министр общественных работ и реконструкции (с 2017 года); убит .
 Терновой, Пётр Иванович (57) — советский и украинский тренер по парусному спорту, мастер спорта Украины международного класса .
 Фетисов, Сергей Васильевич (64) — советский и российский актёр театра и кино, артист театра «Русский стиль» (с 1994 года), заслуженный артист Российской Федерации (2008) .
 Цукиока, Юмэдзи (94) — японская актриса .
 Часар, Аттила (58) — венгерский гребец на байдарках и каноэ, бронзовый призёр чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Тампере (1983) .
 Яковлев, Герман Михайлович (83) — советский и российский терапевт, член-корреспондент РАН (2014; член-корреспондент РАМН с 1991), генерал-лейтенант медицинской службы в отставке .

2 мая 

 Алексеев, Николай Николаевич (?) — советский и российский геолог, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института проблем нефти и газа СО РАН .
 Буров, Анатолий Сергеевич (82) — советский и российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации (1999) .
 Васкес, Ромео (78) — филиппинский актёр .
 Гарсия, Кевин (41) — американский бас-гитарист (Grandaddy) .
 Гурр, Майкл (55) — австралийский писатель .
 Джадд, Хьюго (77) — новозеландский дипломат, поверенный в делах Новой Зеландии в Советском Союзе (1973—1974) .
 Ерёменко, Виктор Валентинович (84) — советский и украинский физик, доктор физико-математических наук, академик НАН Украины (1994; академик АН УССР с 1978) .
 Жислин, Григорий Ефимович (71) — российский и британский скрипач и педагог, заслуженный артист РСФСР (1984) .
 Кастильо, Абелардо (82) — аргентинский писатель .
 Кесслер, Хайнц (97) — восточногерманский государственный деятель и военачальник, министр национальной обороны ГДР (1985—1989), генерал армии .
 Кимбал, Тоби (74) — американский баскетболист .
 Ковальчик, Юзеф (70) — польский футболист .
 Комлош, Петер (81) — венгерский скрипач, основатель и художественный руководитель Будапештского струнного квартета имени Белы Бартока .
 Портелла, Эдуардо (84) — бразильский писатель и государственный деятель, министр образования (1979—1980) .
 Проктер, Норма (89) — британская оперная певица .
 Румшас, Линас (21) — литовский и итальянский велогонщик, сын велогонщика Раймондаса Румшаса .
 Саймиддинов, Додихудо (67) — советский и таджикский филолог и государственный деятель, председатель Комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана (2010—2013), член-корреспондент Академии наук Таджикистана (2001) .
 А. Р. Пенк (77) — немецкий художник, график и скульптор .
 Сидоренко, Виктор Александрович (81) — советский и российский писатель, главный редактор журнала «Сура» (1992—2003), заслуженный работник культуры Российской Федерации (1996) .
 Тимершин, Радиф Махмутович (70) — российский башкирский писатель-сатирик, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан .
 Уотсон, Морэй (88) — британский актёр .
 Хэмптон, Брюс (70) — американский гитарист, основатель Hampton Grease Band .
 Энтелис, Николай Яковлевич (89) — советский и российский писатель-фельетонист, член Союза писателей Москвы, отец актрисы Ксении Энтелис .

1 мая 

 Алексин, Анатолий Георгиевич (92) — русский детский писатель и драматург, член-корреспондент РАО (1992; член-корреспондент АПН СССР с 1982), лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1974) и Государственной премии СССР (1978) .
 Арабаджиян, Артеник (87) — болгарский баскетболист, тренер и баскетбольный судья .
 Бёттгер, Кэти (84) — датская эстрадная певица .
 Вестон, Стэнли (84) — американский изобретатель Экшен-фигуролк .
 Гаспар-Юит, Пьер (99) — французский кинорежиссёр и киносценарист .
 Грач, Игорь (52 или 53) — советский и российский поэт; убит в Донбассе .
 Десятников, Филипп Николаевич (88) — советский и украинский военный деятель, начальник Главного управления пожарной охраны МВД Украины (1977—1993), генерал-майор внутренней службы в отставке .
 Джендлин, Юджин (90) — американский философ и психотерапевт, автор психотерапевтического метода фокусирования .
 Жакупов, Газиз (?) — казахстанский тренер по боксу, заслуженный тренер Республики Казахстан; ДТП .
 Качаев, Николай Петрович (80) — советский и российский работник уголовно-исправительной системы, руководитель Кузбасского управления лесного исправительно-трудового учреждения (1984—1995), заслуженный работник МВД, генерал-майор внутренней службы в отставке .
 Крыловец, Анатолий Александрович (56) — советский и украинский поэт .
 Куренниеми, Эркки (75) — финский философ и музыкант .
 Лобанов, Юрий Терентьевич (64) — советский гребец на каноэ-двойке, чемпион летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972), восьмикратный чемпион мира, брат гребца-каноиста Михаила Лобанова  .
 Лоури, Майк (78) — американский государственный деятель, губернатор штата Вашингтон (1993—1997) .
 Секлер, Эдуард (96) — австрийский архитектор и искусствовед .
 Схуман, Карел (77) — южноафриканский писатель; самоубийство .
 Талби, Мухамед (95) — тунисский историк .
 Хорошкевич, Анна Леонидовна (86) — советский и российский историк, специалист по средневековой Руси, доктор исторических наук, дочь Леонида Хорошкевича .